Der Frohnauer SC, kurz auch FSC, ist ein Sportverein aus Berlin-Frohnau, der am 12. Juli 1946 als Sportgruppe Frohnau gegründet wurde. Seine Vereinsfarben sind schwarz-weiß. Am 15. Juni 1950 erfolgte die Umbenennung auf den heutigen Namen.

Fußball 

1989 stieg man die in die damals drittklassige Fußball-Oberliga Berlin auf, aus der man allerdings umgehend wieder abstieg und der neu gegründeten Verbandsliga Berlin zugeordnet wurde. Dort konnte man 1993 den Meistertitel erringen und stieg in die NOFV-Oberliga Mitte auf, aus der man als Tabellen-16. direkt wieder abstieg. 2002 stieg man aus der Verbandsliga in die Landesliga ab, 2005 gelang für eine Saison die Rückkehr in die Verbandsliga. Nachdem der Verein in der Saison 2008/09 Staffelmeister in der Gruppe 2 der Landesliga wurde, spielte bis zum Abstieg 2012 in der – national betrachtet – sechstklassigen Berlin-Liga. Nach Abstiegen in die Landesliga (2013) und in die eine Spielklasse tiefer liegende Bezirksliga (2014) gelang im Jahr 2017 der Aufstieg in die Landesliga und 2018 der Wiederaufstieg in die Berlin-Liga. 

In der Saison 2021/2022 erzielten die 1. Herren mit 81 Punkten die höchste Punktzahl ihrer Vereinsgeschichte in der Berlin-Liga. Damit ist der Frohnauer SC nach Ablauf der Saison im Herrenbereich der höchstplatzierte Verein im Berliner Bezirk Reinickendorf. Zudem wurde der Verein nach 24 Jahren erstmals wieder Berliner Vizemeister.

Spielstätte 

Seine Heimspielstätte befindet sich in Berlin-Reinickendorf in der Schönfließer Straße und nennt sich umgangssprachlich „Poloplatz“. Jedoch liegt der Ursprung des Namens weiter nördlich, wo unmittelbar angrenzend ein Reitsportverein mit einem der wenigen Poloplätze in Berlin beheimatet ist. Heute wird dort kein Polo mehr gespielt.
Die Fußballplätze bestehen aus einem Stadion, welches umrundet wird von einer Laufbahn, einem Kunstrasen, sowie einem Kleinfeldrasen, auf dem beispielsweise die Jugendmannschaften spielen.

Statistik

Andere Sportarten 

Neben der Fußballabteilung betreibt der Frohnauer SC noch eine Volleyballabteilung.

Literatur 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 7: Vereinslexikon. AGON-Sportverlag, Kassel 2001, ISBN 3-89784-147-9, S. 169.

Weblinks 
 Homepage des Frohnauer SC

Einzelnachweise 

Fußballverein aus Berlin
Verein im Berliner Fußball-Verband
Berlin-Frohnau
Gegründet 1946